Список вымерших животных Нидерландов представляет собой сведения, которые включают в себя животные виды и подвиды, которые когда-то проживали на территории современных Нидерландов, но исчезли по разного рода причинам. В этот список включены: млекопитающие, птицы, рыбы, моллюски, бабочки, стрекозы, пчелы, насекомые, которые исчезли в Нидерландах. Вместе с тем, не было ни одного известного вымирания рептилий или амфибий на территории этой страны. Нидерланды – одна из немногих стран, где взяты под охрану земноводные.

Большинство животных из этого списка вымерших животных в Нидерландах живут в других местах на планете. Другие же, вымерли и в остальном мире, как то бескрылая гагарка (Pinguinus impennis), европейская дикая лошадь (equus ferus) и тур (Bos primigenius primigenius). Скелет бескрылой гагарки был раскопан в римском поселение возле Велзена, а также недалеко от Роттердама. В Нидерландах не встречаются кости зубра после Римского периода (400-й год ). Голландский подвид синей бабочки (Maculinea alcon arenaria) вымер в конце 1970-х годов.

Были найдены окаменелые останки серых китов (Eschrichtuis robustus), датированные около 340 г. до н.э., тем самым доказывая, что этот вид когда-то обитал в Северном море. Считается, что последние киты были убиты в конце Средневековья. Нижняя челюсть рыси (Lynx lynx) была найдена на остатках Римского поселения рядом с Валкенбургом (Valkenburg aan de Geul) в Нидерландах. Во время раскопок поселений Римского периода (около 400 г. н. э.) в дельте Рейна, были выявлены места гнездования кудрявого пеликана (Pelecanus crispus). Так же были найдены останки бурых медведей (Ursus arctos), которые водились в конце XI века. Последнее упоминание о лосе (Alces alces) датировано 1025 г. Во время встречи учёных в Университете Гарварда, которую спонсировала National Geographic, была создана некоммерческая организация Reviveand Restore, которая ставит себе за цель возродить вымершие виды на территории Нидерландов.

Нидерланды активно развивают реинтродукцию отдельных видов, как то: дикий кабан, аист, ворон, бобёр, выдра, зубр, осетровые, тарпан.Страна участвует в реинтродукционных проектах с другими странами, как то Болгария, Монголия, США.

Млекопитающие

Птицы

Рыбы

Моллюски

Насекомые

Бабочки

Стрекозы

Пчелы

Ручейники

Сверчки и кузнечики

Веснянки

Подёнки

Ссылки 

Сайт организации Revive and Restore

Сайт о пчелах в Нидерландах

См.также 
Реинтродукция

Источники 
    

Фауна Нидерландов
Вымершие животные
Вымершие